POF ist die Abkürzung für:

 Premature Ovarian Failure, eine Fehlfunktion der Eierstöcke
 Pakistan Ordnance Factories, ein Rüstungsbetrieb aus Pakistan
 PlentyOfFish, eine kanadische Online-Dating-Plattform
 Polymere optische Faser, Lichtwellenleiter aus Kunststoff
 Probability Of Failure, Abkürzung für das Maß der Fehlereintrittswahrscheinlichkeit in auf Risikoabschätzung basierten Prüfverfahren (RBI, im Gegensatz zum Maß der Schwere der Fehlerauswirkung COF – Consequence of Failure)

Abkürzung